Цифербла́т (, дословно — «листок с числами») — панель часов с цифрами; пластина с делениями, обозначающими часы, минуты или иные единицы измерения, и с проставленными под ними цифрами (в часах и других измерительных приборах, например, в секундомерах).

В солнечных часах, в зависимости от типа и расположения плоскости, на которую отбрасывается тень стержня, различаются экваториальные, горизонтальные и вертикальные циферблаты.

Современные часы имеют номера от 1 до 12, напечатанные в равноотстоящих интервалах по периметру циферблата (указывающих час), с числом 12 в верхней части. На многих моделях есть шестьдесят точек или линий, равномерно распределённых в кольце вокруг внешней стороны, для указания минут и секунд.

Галерея

См. также 
 Часовая позиция
 Римские цифры

Часы